«Каннибалы» — название нескольких фильмов:

 «Каннибалы» — кинофильм, 1970, Италия, реж. Лилиана Кавани.
 «Каннибалы» — кинофильм, 1981, Италия, реж. Умберто Ленци.

См. также 
 «Каннибал! Мюзикл» — кинофильм, 1993, США, реж. Трей Паркер.
 Каннибалы (значения)
 Людоед (значения)